Huiyuan (Jia) (慧遠) (334–416), een Chinese boeddhistische monnik die voor zijn monnikwording de familienaam Jia had
Huiyuan (monnik) (慧遠) (523-592), een Chinese boeddhistische monnik
Huiyuan (Shaanxi) (慧苑) (673-?), een Chinese boeddhistische monnik uit Shaanxi
Huiyuan Juice, een vruchtensapfabrikant
Huiyuan (Qorghas), een plaats in de Kazachse autonome arrondissement Qorghas/Huocheng in Volksrepubliek China